La selección de rugby 7 de Italia  es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 regulado por la Federazione Italiana Rugby para competir en la Copa del Mundo, en la Serie Mundial y en torneos europeos.

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: 17º puesto
 Hong Kong 1997: no clasificó
 Mar del Plata 2001: no clasificó
 Hong Kong 2005: 17º puesto
 Dubái 2009: 21º puesto
 Moscú 2013: no clasificó
 San Francisco 2018: no clasificó
 Ciudad del Cabo 2022: no clasificó

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: no clasificó
 Tokio 2020: no clasificó

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 36º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 00-01: no clasificó
 Serie Mundial 01-02: 21º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 02-03: 15º puesto (4 pts) 
 Serie Mundial 03-04: 21º puesto (0 pts) 
 2004-05 al 2008-09: no participó
 Serie Mundial 09-10: 13º puesto (0 pts) 
 2010-11 al 2021-22: no clasificó

Challenger Series 

 Challenger Series 2020: 9° puesto

Véase también 

 Federazione Italiana Rugby
 Selección de rugby de Italia
 Selección juvenil de rugby de Italia

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Italia
Rugby 7
Italia